La Poursuite impitoyable, film d’Arthur Penn sorti en 1966 ;
 La Poursuite impitoyable, album de bande dessinée.